Burg Schlösselberg steht für Burgen in Bayern:
 Burgstall Schlösselberg 
 Abschnittsbefestigung Schlösselberg
Siehe auch:
 Burgstall Schellneck am Schlösselberg
 Burg Schlüsselberg 
 Burg Schlossberg 
 Schloss Schlossberg